Загору́йко — украинская фамилия:

Известные носители 
 Загоруйко, Александр Якович (род. 1955) — советский украинский легкоатлет, тренер.
 Загоруйко, Анастасия Геннадиевна (род. 1988) — российская биатлонистка.
 Загоруйко, Виктор Афанасьевич (род. 1951) — учёный-винодел, профессор.
 Загоруйко, Леонид Иванович (1923—1999) — советский шахматный композитор.
 
 Загоруйко, Сергей Абрамович (1900—?) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.